Banowetz ist der Name von

 Joseph Banowetz (* 1936), US-amerikanischer Pianist und Musikpädagoge
 Nicole Anona Banowetz (* 1981), US-amerikanische Künstlerin